Vesselovski, ou Vesselovsky, Veselovski (en ) est un patronyme slave porté par plusieurs personnalités, parmi lesquelles (par ordre alphabétique français) :
 Aleksandr Vesselovsky (1838-1906), théoricien russe de la littérature
 Nikolaï Vesselovski (1848-1918), archéologue russe
 Zdeněk Veselovský (1928-2006), zoologiste tchèque

Patronyme russe
Patronyme tchèque